O Campeonato Carioca de Basquete de 2004 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro. 

Ficou marcado pela ausência dos 4 maiores clubes do Rio de Janeiro: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama.

Participantes

Fase Final

Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

2004
Basquetebol de 2004 no Brasil